Соло́минский — название ряда населённых пунктов:

 Соломинский — позднее деревня Стёпинские в Кикнурском районе Кировской области.
 Соломинский — починок в Советском районе Кировской области.

См. также 
 Соломино